Геральд (ім'я) — чоловіче ім'я германського походження. Походить від старогерманських слів «гер» (порівн.англ.gear) — «спис» і «вальт» (порівн. слов'ян. влада) — «керувати», тобто означає щось на зразок «володар спису», «майстер спису», «добрий списник».

 Геральд (герб) - родовий герб шляхетських родин Польщі, України, Литви, Білорусі.

 ім'я одного з двох святих (на той час єдиної вселенської православної католицької християнської церкви):
 Геральд (ірландський святий) (помер 13 березня 726 року) — єпископ Мейо в Ірландії, англієць за походженням;
 Геральд (граф) (бл.855 — 909) — французький граф;

 Геральд (острів) — острів в Чукотському морі, за 70 км на схід від острова Врангеля.